United Soccer League w roku 2017 był siódmym sezonem tych rozgrywek. Po raz pierwszy w historii mistrzem USL został klub Louisville City FC, natomiast wicemistrzem Swope Park Rangers.

Sezon zasadniczy

Konferencja Wschodnia

Konferencja Zachodnia 

Aktualne na 17 kwietnia 2019. Źródło:

Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.

Play Off

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Przypisy 

2017 w piłce nożnej